Список альбомов № 1 в США в 1958 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США на физических носителях (грампластинки). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

Список альбомов № 1

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1958 году (Billboard)
 1958 год в музыке

Примечания

Ссылки 

 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1958 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1958 года